Un skipper (anglicisme) ou chef de bord est le barreur d'un voilier de régate ou de course, ou le capitaine d'un bateau de plaisance. Il est le responsable du pilotage du bateau. Anciennement, skipper désignait le commandant d'un navire marchand.

Patronyme 

 Anton Skipper (2000-), est un footballeur danois.
 Elix Skipper (1967-), est un catcheur américain. 
 Joe Skipper (1988-), est un triathlète professionnel anglais.
 William Patterson Skipper (1958-), est un acteur américain.

Titres 

 Der Skipper est un film allemand réalisé par Peter Keglevic en 1990.
 Virtual Skipper est un jeu vidéo de simulation de Jeu vidéo de course à la voile.
 Skipper (poupée) : une poupée mannequin, sœur de Barbie.

Divers 
 Le Beechcraft Skipper est un avion léger biplace d’école.
Patronyme anglais